Ekaterina Byčkova era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Valentina Ivachnenko.

Valentina Ivachnenko ha battuto in finale Valerija Solov'ëva 6–1, 6–3.

Teste di serie

  Ekaterina Byčkova (semifinali)
  Valerija Solov'ëva (finale)
  Veronika Kapšaj (secondo turno)
  Oksana Ljubcova (quarti di finale)

 Lina Stančiūtė (semifinali)
 Pemra Özgen (quarti di finale)
 Kateryna Kozlova (quarti di finale)
 Valentina Ivachnenko (campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Moscow Open 2011